Jan Pawłowski oder Jan Pawlowski ist der Name folgender Personen:

* Jan Pawłowski (Schauspieler) (1878–1936), polnischer Schauspieler 
 Jan Pawlowski (Biologe), Biologe und Hochschullehrer 
 Jan Pawłowski (Fußballspieler) (* 1992), polnischer Fußballspieler 
 Jan Romeo Pawłowski (* 1960), polnischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls